Jelling (plaats), een plaats en voormalige gemeente in de Deense regio Zuid-Denemarken, gemeente Vejle
Jelling (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Vejle